Durante milhões de anos o planeta Terra passou por profundas transformações e alterações na crosta terrestre. A crosta flutua sobre camadas inferiores de rocha fluida causando o chamado movimento das placas tectónicas, criando gigantescos abismos, montanhas e vulcões.

As atividades vulcânicas da região criaram milhões de toneladas de uma substância mineral denominada Argila Crenológica.

A Crenologia estuda os efeitos mineromedicinais sobre as doenças.

Devido as condições termodinâmicas e geoquímicas da superfície, com o passar do tempo este material foi fundido com matérias orgânicas, inorgânicas e a água do mar, formando um grupo de minerais denominado peloides da qual se origina uma lama viscosa, de cor escura e forte odor de enxofre. A lama negra de Peruíbe é caracterizada como um fango.

O termo fango é utilizado para definir os limos, lamas e lodos que possuem qualificação terapêuticas, sendo diferente da argila por conterem na composição porções minerais e orgânicas. Na constituição da argila é encontrada apenas a parte mineral.

O termo argila também é usado na classificação granulométrica de partículas.

A lama negra de Peruíbe formou-se a partir de uma substância argilosa de origem marinha depositadas em depressões do fundo do mar há mais de cento e vinte mil anos atrás devido a um movimento geológico, que elevou o continente, fazendo com que o oceano recuasse até as posições geográficas que conhecemos hoje.

Geologia